Zsoldos Sándor  (1907–1955) orvos, miniszter
Zsoldos Sándor (1940) karikaturista
Zsoldos Sándor (1960) író, szerkesztő